Le Sporting Club East Bengal (en , et en ), plus couramment abrégé en East Bengal, est un club indien de football fondé en 1920 et basé dans la ville de Calcutta dans l'état du Bengale-Occidental.

Palmarès

Personnalités du club

Présidents du club 
  Dr. Pranab Dasgupta
  Khalid Jamil

Entraîneurs du club 

  Stanley Rozario (? - )
  Subhas Bhowmick ( - ?)
  Philip De Ridder ( - ?)
  Bob Houghton (? - )
  Armando Colaco ( - ?)
  Marcos Falopa ( - )
  Armando Colaco ( - )
  Eelco Schattorie ( - ?)
  Biswajit Bhattacharya (? - )
  Debjit Ghosh / Sanjay Majhi ()
  Trevor Morgan ( - )
  Mridul Banerjee ( - 2018)
  Alejandro Menéndez ( - )
  Mario Rivera ( - septembre 2020 )
  Robbie Fowler ( - septembre 2021)
  José Manuel Diaz (depuis septembre 2021)

Annexes

Lien externe 
 Site de l'East Bengal Club

Références 

Club de football à Calcutta
Club de football fondé en 1920